Cibarani (Cirinten)
 Cibarani (Cisata)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing